

Osoby o nazwiskuu Faehlmann (Fählmann) 
 Andreas Faehlmann (ur. 1898 we Władywostoku, zm. 1943 w Bremie) – estoński inżynier lotnictwa i żeglarz, młodszy brat Georga
 Friedrich Robert Faehlmann (Fählmann) (ur. 1798, zm. 1850) – estoński filolog, pisarz i lekarz
 Georg Faehlmann (ur. 1895 we Władywostoku, zm. 1975 w Bad Schwartau) – estoński inżynier lotnictwa i żeglarz, starszy brat Andreasa